Czarne Stopy (Siksika) – plemiona Indian Ameryki Północnej
 Blackfoot – miejscowość w USA, w stanie Idaho, siedziba hrabstwa Bingham